Le Matin des trois soleils est le deuxième tome de la trilogie du Prince des nuages de Christophe Galfard, illustré par Vincent Dutrait. Il est sorti le  en grand format.

Résumé 
Tristam et Myrtille se sont échoués à la surface de la Terre dans une des dernières forêts et y découvrent un peuple étrange.
Pendant ce temps, Tom est emprisonné par le Tyran dans un nuage géant.

Voir aussi

Liens externes 
 Site de l'auteur

Roman français paru en 2012
Le Prince des nuages